Castrensis est un nom propre ou commun qui peut se référer à :

Saint chrétien
 Castrensis († 450), évêque africain, chassé sur un bateau à la dérive par le roi vandale Genséric, atteignit les côtes de Campanie en Italie où il s'installa ; fêté le 11 février.

Substantif
Castrensis est un adjectif latin, signifiant « relatif au camp (militaire), à l'armée » ou « relatif au palais impérial », ou encore « qui est d'une ville nommée castra ou castrum », qui qualifie :
 des espèces d'insectes ou de végétaux :
 Lioconcha castrensis 
 Malacosoma castrensis
 Eucalyptus castrensis 
 des objets ou fonctions :
 Panis castrensis est un autre nom du pain de munition.
 Episcopus castrensis est l'évêque des soldats en campagne.
 Le nom de pagus Castrensis peut désigner deux pagi distincts, l'un voisin du Parisis, l'autre, également appelé pagus Castricius, situé sur les rives de la haute Meuse.

Références